Тропа здоровья (также дорожка, трасса) — участок сквера, парка, лесного массива или стадиона, размеченный на 1-5 км для занятий дозированной ходьбой или бегом трусцой, также иногда имеющий площадку со спортивными снарядами и тренажерами.
 Тропа здоровья (Копетдаг) — 36-километровая пешеходная дорожка в Туркмении. Проходит по хребту Копетдаг вблизи Ашхабада.